Пястув ()  —  город  в Польше, входит в Мазовецкое воеводство,  Прушковский повят.  Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 5,83 км². Население — 23 332 человек (на 2004 год).

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Мазовецкого воеводства